Berninger ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Berninger (1843–1909), deutscher Orientmaler
 Elke Berninger-Schäfer (* 1958), deutsche Psychologin, Psychotherapeutin, Supervisorin, Senior Coach, Dozentin und Lehrcoach
 Hans Berninger (1895–nach 1941), deutscher Musiker, Komponist und Instrumentenbauer
 Helmut Berninger (1927–2011), deutscher Maler, Architekt und Philosoph
 Karl-Heinrich Berninger (1924–1993), deutscher Diplomat
 Matt Berninger (* 1971), US-amerikanischer Musiker und Sänger
 Matthias Berninger (* 1971), ehem. deutscher Politiker (Grüne), Lobbyist
 Otto Berninger (1898–1991), deutscher Geograph und Dozent
 Sabine Berninger (* 1971), deutsche Politikerin (Linke)